Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Casablanca 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ol'ga Savčuk e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Elena Bogdan e Ioana Raluca Olaru 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Ol'ga Savčuk /  Renata Voráčová (Campionesse)
 Elena Bogdan /  Ioana Raluca Olaru (finale)

 Teodora Mirčić /  Tereza Mrdeža (semifinali)
 Andrea Gámiz /  Despina Papamichail (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour Casablanca 2012